Ivana bezeichnet
 Ivana (Vorname), weiblicher Vorname – dort auch Namensträgerinnen
 Ivana (Philippinen), Ortschaft auf den Philippinen
 den Künstlernamen der Sängerin Wanja Todorowa Kaludowa, siehe Ivana (Sängerin)
 Ivana (Natura-2000-Gebiet), ein europäisches Schutzgebiet in Värmlands län, Schweden

Ivana ist der Familienname von
 Milan Ivana (* 1983), slowakischer Fußballspieler
 Vasile Ivana (1961–2014), rumänischer Fußballspieler und -trainer